Het WTCC seizoen 2016 was het dertiende seizoen van het Wereldkampioenschap voor touringcars en het twaalfde seizoen na de terugkeer van het kampioenschap in 2005.

Na de tweede race op de Twin Ring Motegi werd José María López uitgeroepen tot kampioen, waarmee hij zijn derde titel op een rij behaalde. Zijn constructeur Citroën werd kampioen na de kwalificatie tijdens het daaropvolgende raceweekend op het Shanghai International Circuit, waarmee het eveneens de derde titel op een rij behaalde.

Er werden verschillende regelwijzigingen doorgevoerd in 2016. Zo werden de namen van de races veranderd in "Openingsrace" en "Hoofdrace", waardoor de eerste race nu de race met de omgekeerde grid was. Verder werd er na afloop van de kwalificatie een tijdrit gehouden voor constructeurs, geïnspireerd door de Ronde van Frankrijk, genaamd "Manufacturers Against the Clock" (MAC3). Hierin nomineerde elke constructeur drie auto's om deel te nemen aan een soort kwalificatierace van twee ronden, waarin de tijd gestopt werd wanneer de laatste coureur de finish passeerde.

Teams en coureurs

Kalender

 Het raceweekend op de Chang International Circuit op 6 november werd op 28 september afgelast.

Kampioenschap

Puntensysteem

 1 tot en met 5 betekent dat deze deelnemers de 1e tot de 5e plaats behaalden in de kwalificatie.

Rijders

Constructeurs
 Het eerste resultaat voor elke race geeft de positie van de constructeur in de MAC3 weer.

Independents

2016
Autosport in 2016